Brío The Duo es una agrupación nacida en 2016 y conformada por dos jóvenes venezolanas: Mirna Chivico, Luna, violista egresada del Sistema de Orquestas Nacional, y Yolanda Ruiz, Djane Tosty, DJ y productora con formación musical en Inglaterra. A esta fusión, que combina DJ en vivo y Viola eléctrica le han llamado Symphonic House, género musical que hoy fomentan en sus presentaciones. Temas de películas, hits de todos los tiempos y de la actualidad, engloban el amplio repertorio del dúo Brío.

Han sido reconocidas por la Fundación Mara de Oro de Venezuela e Internacional en 2018 como Dúo Femenino Revelación del Año. Al mismo tiempo, por Djane Top considerada una de las carteleras de Djane más sonadas a nivel mundial, alcanzando los primeros lugares, por dos años consecutivos. También, tuvieron la oportunidad de estar nominadas en la 8.ªedición de los Premios Pepsi Music, con su primer tema inédito denominado «Autana».

Carrera musical

Inicios: Symphonic House 
Brío es una agrupación de viola y DJ que nace en octubre de 2016 como Brío Ensamble, en Lechería, Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, integrada por dos jóvenes, una de ellas, formada dentro del Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, creado por José Antonio Abreu, y su segunda integrante (DJ) quién ha tenido la oportunidad de actuar en varios escenarios nacionales e internacionales.

El instrumento que resuena dentro de su grupo es una viola en formato eléctrico y acústico, cada una. Lo que hace de esta fusión algo fuera de lo común, pues la viola, aunque es parecida al violín, son sonidos totalmente diferentes. Rock, pop, música chill, electrónica, y demás géneros musicales son interpretados con Dj en vivo, en donde se puede apreciar, diferentes efectos que son realizados en plena ejecución.

Sus primeros pasos se dieron en la plataforma YouTube, donde realizaron covers a distintas canciones populares como «Send My Love (To Your New Lover)» de Adele, «Shape of You» de Ed Sheeran, «Cheap Thrills» de Sia, «Let Me Love You», entre otros temas, todos versionados bajo un estilo que denominaron Symphonic House, un nuevo género musical creado por este dúo al mezclar el beat del género electrónico House con un instrumento sinfónico (la viola), como voz principal de sus producciones.

Debut musical 
En 2018, llegaría la primera producción inédita del dúo titulada «Autana», primer sencillo musical de Brio The Duo. En ese mismo año, las chicas son acreedoras de un Mara de Oro, galardón que se les otorgó con la mención a Dúo Femenino Revelación del Año, siendo este el reconocimiento de mayor trayectoria en Venezuela. Poco más tarde, la violista del dúo recibe la distinción especial Mara de Platino, por su trayectoria musical de más de 18 años ininterrumpidos.

El Dúo ha trascendido fronteras con su show electrónico en países como Panamá, República Dominicana, Perú, Chile y Colombia, país este último donde fueron las primeras artistas extranjeras en presentarse en todos los Hard Rock Café, siendo un producto totalmente inédito para la marca comercial, como parte del Tour Kukenan durante este año.

En 2020, por segundo año consecutivo han sido tomadas en cuenta por DjaneTop, revista musical de Estonia, la cual posiciona a las mejores 100 djanes del mundo, y Djanemag magazine latinoamericano que destaca las mejores djanes a través de www.top100djanes.com. En 2023, fueron reconocidas nuevamente en el top 100 de mejores Djanes del mundo.

Actualmente, pertenecen al sello LMBusiness  junto a otros artistas venezolanos como Akiles, Cesar David, Sherezade, CiFAs y Luis David.

Discografía

Sencillos 

 2018: «Autana»
 2020: «Sol»
 2020: «Luna»
 2021: «Vive» (con Katherin Sin E)

Premios y reconocimientos 

 2018: Mara de Oro como Dúo Femenino Revelación del Año 
 2019: Mara de Platino para Mirna Chivico como Artista destacada en el ámbito internacional como embajadora del Symphonic House 
 2020: «Autana»: Mejor tema de música electrónica Electro/Dance - Premios Pepsi Music (nominación)
 2020: Posición #78 del DJANES TOP 100 SOUTH AMERICA  
 2021: Posición #81 del DJANES TOP 100 SOUTH AMERICA  
 2021: Mara de Oro para Djane Tosty como Djane Venezolana Revelación Internacional del Año 
 2023: Posición #62 del DJANES TOP 100 SOUTH AMERICA

Referencias 

Grupos de música formados en 2016
Grupos de música house